Прото́ка — многозначное понятие:

 Протока — водоток, являющийся частью другого водотока, либо соединяющий другие водотоки или водоёмы.

Реки 
 Протока — река в Краснодарском крае России, рукав Кубани, впадающий в Азовское море.
 Протока — река в Калининградской области России, приток Красной.
 Протока — река в Киевской области Украины, приток Роси.

Другое 
 Протока — станция Северо-Кавказской железной дороги, находится в городе Славянск-на-Кубани.
 Протока — посёлок в Усть-Вымском районе Республики Коми (Россия).
 «Протока» — рассказ Стивена Кинга.

См. также 
 Протоки